Општина Брестовац може бити:

 Општина Брестовац (Хрватска), општина у Пожешко-славонској жупанији, Хрватска
 Општина Брестовац (Румунија), општина у округу Тимиш, Румунија